EAS puede referirse a:
 Eusko Alderdi Sozialista, antiguo partido de la izquierda abertzale.
 Aeropuerto de San Sebastián, en su código IATA.
 Cascada atmosférica extensa por el acrónimo en inglés de extended air shower.
 Escuela de Agricultura y Sacarotecnia UNT
 Eas, antigua ciudad de la isla de Rodas.
 Cumbre de Asia Oriental, por sus siglas en inglés, reunión anual en el Sudeste Asiático.
 Ejército Árabe Sirio, la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de Siria.
 Electro Aguilera Servicios, la rama de servicios generales Electro Aguilera Servicios.